Гора Нибо, Маунт-Нибо () — название нескольких гор, получивших своё имя в честь библейской горы Нево в Иордании.

Горы 
США
  — в Арканзасе.
 Нибо — в Юте.
Австралия
  — в Новом Южном Уэльсе.